Hermocrates (generaal), een generaal uit Syracuse tijdens de zogenaamde Siciliaanse expeditie van Athene
Hermocrates (Plato), de vermoedelijke titel van een dialoog van Plato